Площадь Кирова — архитектурно организованное пространство на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Петухова в Кировском районе города Новосибирска. Главная и единственная площадь Затулинского жилмассива.

Описание 
Площадь Кирова располагается с юго-восточной стороны пересечения улиц Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Имеет форму прямоугольника со скошенным углом с северо-западной стороны (дорожное кольцо). Имеет длину 260 метров и ширину 100 метров.

Площадь Кирова названа в честь советского государственного и политического деятеля Сергея Мироновича Кирова. На площади установлен памятник русскому революционеру.

Примечательно, что улица Кирова в Новосибирске находится в Октябрьском районе, ПКиО им. Кирова — в Ленинском, дом-музей Кирова — в Железнодорожном, ДК Кирова — в Заельцовском. И лишь площадь Кирова находится в Кировском.

Является одновременно как транспортной площадью, так и пешеходной.

С северной стороны пролегают трамвайные пути, также автомобильная дорога, как и с южной стороны. С западной стороны находятся зеленые насаждения, растут сосны. Проведена небольшая дорога к улице Сибиряков-Гвардейцев, с поставленными светофорами — перекрыта для движения транспортных средств. С восточной стороны располагается здание Администрации Кировского района. В центре расположен фонтан, оформлена клумба вокруг фонтана, поставлены лавочки. Между Кировской администрацией и Фонтаном есть небольшие насаждения деревьев. За Администрацией начинается аллея улицы Петухова.

Автомобильное кольцо площади представляет собой пересечение шести-полосной улицы Сибиряков-Гвардейцев и шести-полосной улицы Петухова. В центре кольца расположен столб для крепления тросов, поддерживающих электропровода. Вокруг столба расположены 5 билбордов. оформлена клумба. Вокруг кольца проложены трамвайные пути, огороженные поребриком.

Транспорт 

Площадь Кирова является крупным транспортным узлом Кировского района. Через площадь проходят автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты. С северной стороны расположена остановка транспорта «Площадь Кирова».

Пролегающие маршруты:
 автобусы: № 4, № 6, № 9, № 14, № 24, № 45, № 60, № 76, № 91, № 115в, № 124, № 189, № 212, № 227, № 233, № 264.
 троллейбусы: № 4, № 8, № 26.
 маршрутные такси: № 4, № 10, № 29, № 29а, № 54, № 55.
 трамваи: № 3, № 9, № 18.

Движение по кольцу является приоритетным для остальных потоков. Въезд на территорию Затулинского жилмассива (движение после кольца площади Кирова по улице Сибиряков-Гвардейцев) запрещён для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Ближайший светофор: напротив остановочного пункта транспорта «Площадь Кирова» с северной стороны — пересечение улицы Петухова.

Организации 

 Администрация Кировского района города Новосибирска.

Достопримечательности 
 Фонтан у Администрации.
 Памятник Кирову.
Памятник представляет собой скульптуру С. М. Кирова на высоком постаменте, расположенном на тройном подиуме уступами. На постаменте надпись: С. М. Киров.
 В ста метрах от площади расположен знаменитый стенд с пародийным афоризмом Зиновия Паперного: «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что».

Примечания

Ссылки 
 Площадь Кирова  на сервисе Яндекс.Панорамы

Затулинский жилмассив
Объекты, названные в честь Сергея Кирова
Площади Новосибирска